Кефисодот може да се отнася до:
 Кефисодот Стари - древногръцки скулптор, баща на Праксител и дядо на Кефисодот Млади
 Кефисодот Млади - древногръцки скулптор, син на Праксител и внук на Кефисодот Стари